

Presentación previa 
Flavio Cipolla y Máximo González eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Marcelo Demoliner y Fabrício Neis ganaron el título tras derrotar en la final Salvatore Caruso y Alessandro Giannessi.

Cabeza de serie

 ' Marcelo Demoliner /  Fabrício Neis (Campeones)
  Facundo Argüello /  Sergio Galdós (Primera ronda)

<ol start=3>
  Ariel Behar /  Enrique López-Pérez ''(Primera ronda)
  Alessandro Motti /  Peng Hsien-yin ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Todi 2016